South Shore ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 South Shore (Kentucky)
 South Shore (Long Island)
 South Shore (Missouri)
 South Shore (South Dakota), im Codington County
 South Shore (Staten Island)

in Kanada:
 South Shore (Montreal)
 South Shore (Nova Scotia)